Carl Stål eller Carl Ståhl kan syfta på:

* Carl Stål (1803–1884), svensk militär och arkitekt
 Carl Stål (1833–1878), svensk entomolog